«Аладдін» — одна з найвідоміших арабських казок, що входить до збірки «Тисяча й одна ніч». 

Аладдін також може означити:

Особи 
  — ім'я багатьох середньовічних правителів Близького Сходу та Південної Азії, а також деяких сучасників.

Культура

Аладдін медіафраншиза 
 Аладдін — головний персонаж медіафраншизи «Аладдін» компанії The Walt Disney.
 «Аладдін» — анімаційний фільм Walt Disney Pictures (1992).
 «Аладдін 2: Повернення Джафара» — анімаційний сиквел до оригінального фільму (1994).
 «Аладдін і король злодіїв» — другий анімаційний сиквел до оригінального фільму (1996). 
  — мюзикл на основі оригінального фільму. 
 «Аладдін» — анімаційний серіал за мотивами оригінального фільму (1994—1995).
 «Аладдін» — ігровий фільм, адаптація оригінального анімаційного фільму (2019).